Antetokoúnmpo est un patronyme notamment porté par une fratrie de basketteurs gréco-nigérians :
 Thanásis Antetokoúnmpo (1992-), l'aîné ;
 Giánnis Antetokoúnmpo (1994-), le cadet, élu MVP de la NBA en 2019 et 2020 ;
 Kóstas Antetokoúnmpo (1997-) ;
 Álex Antetokoúnmpo (2001-), le benjamin.

Patronyme nigérian
Fratrie